Kular ist der Familienname folgender Personen:

 Balbir Singh Kular (* 1945), indischer Hockeyspieler
 Chaneil Kular (* 1999), britischer Schauspieler
 Hardev Singh Kular (1930–2013), kenianischer Hockeyspieler

Kular steht für:

 Kular (Firozpur), Ort in Firozpur, Punjab, Indien
 Kular (Jalandhar), Ort in Jalandhar, Punjab, Indien
 Kulargebirge, Gebirgskette des Ostsibirischen Berglands

Siehe auch:
 Kularr, Ortschaft im westafrikanischen Staat Gambia